Клини́ческий переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Клинический переулок — улица в городе Воронеже.
Клинический переулок — прежнее название улицы Профессора Нужина в Казани.
 Клинический переулок — улица в Калининграде.
 2-й Клинический переулок — до 1956 года название Абрикосовского переулка в Москве.
 Клинический переулок — улица в Нальчике.
 Клинический переулок — прежнее (с 25 июня 1929 по 12 декабря 1969 года) название улицы Аркадия Иванова в Томске.

Украина 
 Клинический переулок — улица в Киеве.
 Клинический переулок — улица в Симферополе.

См. также 
 Клинический
 Клиническая аллея
 Клиническая улица
 Клинический проезд